Wormser Hof ist der Name folgender Objekte: 
 Wormser Hof (Bad Wimpfen)
 Wormser Hof (Heidelberg)